Louis de Montfort peut désigner :

 Louis de Montfort (1673-1716), prêtre français ;
 Louis de Montfort (1840-1911), homme politique français ;
 Louis de Montfort (1920-1946), officier de marine français.